Johannes Heftye kan syfta på:

Johannes Heftye (1792–1856), norsk bankir och politiker
Johannes Heftye (1849–1907), norsk jurist och bergsbestigare